Mangili ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Mangili (1850–1917), italienischer Bankier, Politiker
 Giovanni Antonio Mangili (17. Jh.), italienischer Jurist
 Giuseppe Mangili (1767–1829), Mediziner